Pessoas
 Odão (dano) — guerreiro lendário danês do 
 Odão de Iátria — régulo lendário de Iátria
 Odão da Aquitânia — duque da Aquitânia do 
 Eudo de França — rei da França do . Também chamado Odão
 Odão de Bayeux — bispo de Bayeux do 
 Odão de Clúnia — abade de Clúnia do 
 Eudo I, Duque da Borgonha — duque da Borgonha do . Também chamado Odão
 Eudo II, Duque da Borgonha — duque da Borgonha do . Também chamado Odão
 Eudo III, Duque da Borgonha — duque da Borgonha do . Também chamado Odão
 Eudo I de Blois — conde de Blois do . Também chamado Odão
 Eudo II de Blois — conde de Blois do . Também chamado Odão
 Odão I de Champlite — nobre francês do 
 Odão II de Champlite — nobre francês do 
 Odão de Thoire — conde de Genebra do 
 Papa Martinho V — papa do . Nascido Odão Colonna

Topônimos
 Odô Otim — área de governo local da Nigéria

Outros
 Odo (Star Trek) — personagem da série Star Trek: Deep Space Nine

Desambiguações de antropônimos